Петровина може бити:

 Петровина (Јастребарско), насељно место у саставу Града Јастребарског, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Петровина Туропољска, насељено место у саставу града Велике Горице, Загребачка жупанија, Република Хрватска